Bouhler ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Bouhler (1855–1939), bayerischer Generalleutnant, Mitglied des Reichsmilitärgerichts
 Philipp Bouhler (1899–1945), Publizist, Reichsleiter der NSDAP, SS-Obergruppenführer